Identified — другий студійний альбом американської співачки Ванесси Гадженс. В Сполучених Штатах вийшов 24 червня 2008.

Список пісень

Бонусні треки 
Видання від iTunes

Японське / Німецьке / Англійське / Італійське Видання

Чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 

Альбоми Ванесси Гадженс
Альбоми Hollywood Records
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко
Альбоми, спродюсовані The Messengers